Silberhornstraße (München), een straat in München
Silberhornstraße (metrostation), een station van de metro van München